Осада Курска:
 Осада Курска (1612) — оборона Курска во время Смутного времени
 Осада Курска (1634) — оборона Курска во время Смоленской войны

Курск